Astragalus steht für:
 Sprungbein (medizinisch Talus, veraltet auch Astragalus), ein Knochen im Sprunggelenk
 Spielstein in der Antike (griechisch Astragalos), siehe Astragaloi
 Tragant (wissenschaftlicher Name Astragalus), eine Gattung der Hülsenfrüchtler

Siehe auch:

 Astragal
 Astragalorakel